Zip har flere betydninger:

 Zip (filformat) – et format for komprimerede computerfiler
 Zip – en fiktiv person i computerspilserien Tomb Raider